F 216 steht für:
 Scheer (F 216), eine ehemalige Fregatte der deutschen Bundesmarine
 Schleswig-Holstein (F 216), eine Fregatte der Deutschen Marine

F216